В одиночному розряді тенісного турніру Eckerd Tennis Open 1973, який проходив в рамках серії міжнародних жіночих гран-прі 1973, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Івонн Гулагонг 6-2, 0-6, 6-4.

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Eckerd Open
Тур WTA 1973